Lamellibrachia är ett släkte av ringmaskar. Lamellibrachia ingår i familjen skäggmaskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skäggmaskar
Lamellibrachia